

Noreste

Connecticut

Delaware

Maine

Maryland

Massachusetts

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Nueva York

Pensilvania

Rhode Island

Vermont

Washington, D.C.

Medio Oeste

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Michigan

Minnesota

Misuri

Nebraska

Ohio

Wisconsin

Sur

Alabama

Arkansas

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Florida

Georgia

Kentucky

Luisiana

Misisipi

Oklahoma

Tennessee

Texas

Virginia

Virginia Occidental

Oeste

Alaska

Arizona

California

Colorado

Hawái

Idaho

Montana

Nevada

Nuevo México

Oregón

Utah

Washington

Wyoming

Territories

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Islas Vírgenes

Puerto Rico

Véase también

Referencias

Enlaces externos 

 Gerdy, John R. Sports: The All-American Addiction (2002) online
 Gorn, Elliott J. A Brief History of American Sports (2004)
 Jackson III, Harvey H. ed. The New Encyclopedia of Southern Culture: Sports & Recreation (2011) online
 Jay, Kathryn. More Than Just a Game: Sports in American Life since 1945 (2004). online